El Torneig de New Haven 2014, oficialment conegut com a Connecticut Open 2014 (anteriorment New Haven Open at Yale), és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins els Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 46a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 23 d'agost de 2014 al Connecticut Tennis Center de Yale, prop de New Haven, Connecticut, Estats Units.

La tennista txeca Petra Kvitová va tornar a guanyar el títol a New Haven per segona ocasió després de disputar tres finals consecutives. La valenciana Sílvia Soler Espinosa va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014